

Бестерек — село, Уланський район, Східноказахстанська область
 Бестерек — село, Урджарський район, Абайська область